Big Salmon River (englisch für „großer Lachsfluss“) ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

 Big Salmon River (New Brunswick) in New Brunswick
 Big Salmon River (Yukon River) im Yukon-Territorium